KBB steht für:
 Kelley Blue Book, US-amerikanischer Herausgeber von Gebrauchtwagen-Bewertungen
 Kölner Bürger-Bündnis, eine freie Wählergemeinschaft
 Kommunistischer Bund Bremen, siehe Kommunistischer Bund Westdeutschland
 Kreiszeitung Böblinger Bote, eine Tageszeitung in Baden-Württemberg
 die Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH, Veranstalter u. a. der Berliner Festspiele und der Internationalen Filmfestspiele Berlin (Berlinale)
 Künstlerisches Betriebsbüro, siehe Theater

KbB steht für:
 Kaufmännisch-bürotechnischer Bereich, siehe Kommunikationstechnischer Bereich

kbb steht für:
 Warikyana (ISO-639-3-Code), ausgestorbener Dialekt von Sikiana, karibische Sprache

KBB